bedrijfsresultaat
 winst (onderneming)
 post of saldo van een winst-en-verliesrekening
 resultaat uit overige werkzaamheden
 resultaat (uitkomst), de uitkomst van iets, bijvoorbeeld een berekening of een onderzoek
 een gevolg
 een verkiezingsuitslag, in het bijzonder als het verkiezingsresultaat van één kandidaat of partij wordt bedoeld